Pasta Cosi (et non Pasta Cosy) était une chaîne française de restauration rapide, proposant des pâtes, sandwichs, soupes et salades. Elle a été créée en 2005 et  a compté une vingtaine de restaurants en France.

La société Pasta Cosi (391798220) a été radiée par son repreneur le .

Liens externes 
 le site officiel

Notes et références 

Chaîne de restauration rapide ayant son siège en France